Complejo Deportivo M11 puede referirse a:

Complejo Deportivo M11 (Labranza), Chile.
Complejo Deportivo M11 (Temuco), Chile.